Рахат Фатех Али Хан (, ; род. 9 декабря 1974 года) — пакистанский , преимущественно поющий в жанре каввали. Племянник Нусрата Фатеха Али Хана. Помимо каввали также исполняет газели и другую легкую музыку. Популярный закадровый исполнитель Болливуда и Лолливуда.

Биография 
Рахат родился в семье исполнителей каввали и классической музыки в Фейсалабаде, Пенджаб, Пакистан. Его отцом был известный фисгармонист , а дедом — легендарный исполнитель каввали . Он учился пению у своего дяди — певца Нусрата Фатеха Али Хана.

Рахат начал петь с пяти лет, а в семь впервые сольно выступил на публике на концерте по случаю годовщины смерти его деда. С пятнадцати лет он был неотъемлемой частью ансамбля каввали своего дяди, известного во всем мире. Вместе с ним он отправился на гастроли в Великобританию в 1985 году, где в дополнение к пению с ансамблем исполнил сольные партии. В 1990-х годах он записывал песни для пакистанских фильмов и дебютировал в Болливуде как закадровый исполнитель в фильме  2004 года, исполнив хит «Mann Ki Lagan». Его последние работы включают в себя пакистанские националистические песни, такие как «Dharti Dharti» и «Hum Pakistan», и песни из фильмов Болливуда. Он много гастролирует и выступает в Пакистане, Индии, Великобритании и по всему миру.

Вместе со своим дядей, а также работая в сотрудничестве с Эдди Веддером из американской рок-группы Pearl Jam, Рахат сделал вклад в саундтрек голливудского фильма 1995 года «Мертвец идёт».
В 2002 году он работал над саундтреком для фильма «Четыре пера» в сотрудничестве с американским кинокомпозитором Джеймсом Хорнером.
В том же году Рахат вместе с The Derek Trucks Band записал песню «Maki Madni» для их альбома Joyful Noise.
В 2011 году его вокал был использован в саундтреке к «Апокалипсису» Мела Гибсона.
В апреле 2012 года Рахат гастролировал в Великобритании, выступая на аренах Уэмбли и .
В 2014 году Рахат стал первым пакистанцем, приглашённым выступать на церемонии вручения Нобелевской премии мира,
где он исполнил памятные кавалли своего дяди «Tumhe Dillagi…» и «Mast Qalandar…», а также спел «Aao Parhao — Jo Seekha hai woh sab ko seekhao» ().

Награды 
 2011 — Star Screen Award за лучший мужской закадровый вокал — за песню «Dil Toh Bachcha Hai Ji» из фильма «У любви нет причин»
 2011 — Filmfare Award за лучший мужской закадровый вокал — за песню «Dil Toh Bachcha Hai Ji» из фильма «У любви нет причин»

Фильмография закадрового исполнителя

Болливуд

Примечания

Ссылки 
 
 

Закадровые исполнители кино на хинди
Лауреаты Filmfare Awards
Суфийская музыка